Михали — деревня в Смоленской области России, в Угранском районе. Административный центр Михалёвского сельского поселения.

География 
Расположена в восточной части области в 13 км к северу от Угры, в 1 км к востоку от станции Годуновка (Угранский район) на железнодорожной линии Московской железной дороги Вязьма — Фаянсовая, в 9 км к западу от автодороги  Вязьма — Калуга — Тула — Рязань.

История 
В конце XVIII века в деревне 14 дворов, 110 жителей, в начале XX века — 300 жителей.

Население

Инфраструктура 
Основная общеобразовательная школа, отделение связи, дом культуры, библиотека, медпункт, администрация, сельскохозяйственный кооператив «Русь», индивидуальные предприниматели, ж/д станция Годуновка.

Достопримечательности 
 Обелиск на братской могиле воинов Советской Армии и партизан, погибших в 1941—1943 гг.

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Угранского района